Gang est un terme qui renvoie à :
 Gang, (mort en 809), roi du royaume de Balhae en Corée ;
 Gang, un mot anglais désignant une bande criminelle
 Gang, un album du chanteur français Johnny Hallyday
 Gang, une revue mensuelle française consacrée à la littérature policière
 gang bang, une pratique sexuelle où un sujet passif a une relation sexuelle avec plusieurs partenaires

Voir aussi 
 Gangster